Сан Еулохио има више значења:

 Сан Еулохио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Еулохио (Кузама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику